Who’s Laughing Now (album) – album van de band L.A.P.D.
 Who’s Laughing Now (Jessie J) – single van Jessie J
 Who's Laughing Now (Ava Max) – single van Ava Max